Een Quadrans kan betrekking hebben op:

 Quadrans (tijdmeting), een instrument voor tijdsmeting uit de Middeleeuwen
 Quadrans (munt), een Romeinse munt
 Quadrans (geslacht), een geslacht van weekdieren